

Пшимушево — село в гміні Кенсово Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пшимушево — село в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства